Elsdorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Elsdorf (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Elsdorf (Rheinland), Stadt im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Elsdorf-Westermühlen, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Köln-Elsdorf, Stadtteil von Köln
 Elsdorf (Lunzenau), Ortsteil von Lunzenau im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Elsdorf, Ortsteil der Stadt Köthen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt

siehe auch:
 Elstorf